Changai kan syfta på följande platser:

Gambia 

 Changai Wollof, ort i Central River,

Mongoliet 

 Hangayn Nuruu, bergskedja, 

Robotskapade Mongolietförgreningar